Belate hace referencia a diversos lugares:

 Puerto de Belate, puerto de montaña situado al norte de Navarra.
 Túnel de Belate, túnel de carretera por el que discurre la vía de altas prestaciones N-121-A, ideado para evitar el puerto de montaña homónimo.
 Monasterio Hospital de Nuestra Señora de Belate, monasterio en estado de ruinas situado en el municipio de Ulzama (Navarra)